Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Manchester United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.

Rosa

Staff tecnico 
 Allenatore: Sir Alex Ferguson

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note 

2008-2009
2008-2009